Десетобој у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу је одржан 27. и 28. августа на стадиону Тегу.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2011.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

100 метара

Скок удаљ

Бацање кугле

Скок увис

400 метара

110 метара препоне

Бацање диска

Скок мотком

Бацање копља

1500 метара

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати десетобоја на званичном сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Десетобој на Светском првенству у атлетици на отвореном